Edouard-Charles Fabre - aartsbisschop van Montreal
 Fabre (metrostation) - metrostation in Montreal, vernoemd naar bovenstaande aartsbisschop
 Jan Fabre - Belgisch kunstenaar